nayak (titel), een historische titel van lokale vorsten of bestuurders in het zuiden van India en op Sri Lanka;
Andere betekenissen:
Nayak (film, 1966), een Indiase film uit 1966 van Satyajit Ray met Uttam Kumar
Nayak (film, 2001), een Indiase politieke thriller uit 2001 met Anil Kapoor, Rani Mukerji, Amrish Puri en Paresh Rawal
Nayak (Afghanistan), een plaats in de Afghaanse provincie Helmand